Morten Jensen kan være:

 Morten Jensen (atlet) (født 2. december 1982) – dansk atlet.
 Morten Jensen (fodbolddirektør) (født 26. december 1964) – dansk fodboldspiller og direktør.
 Morten Jensen (tv-personlighed) – dansk tv-personlighed og en del af Morten og Peter.
Også
 Morten Fink-Jensen (født 23. marts 1969) – dansk historiker.
 Morten Friis Jensen (født 6. april 1985) – dansk fodboldspiller.
 Morten Jensen Gyrsting (1379 – 1448) – dansk ridder.
 Morten H. Jensen (født 5. maj 1989) – dansk fodboldspiller.
 Morten Beck Andersen (født 2. januar 1988) – dansk fodboldspiller.